Plomall (ocells)
 Plomall (estri)
 Plomall (lligadura)
 Plomall (planta)
 Plomall de Moctezuma
 Plomall de mantell
 Plomall (hidrodinàmica)